AB eller Ab kan referere til flere ting:

 Ab (handel) – en handelsklausul, der betyder at en vare leveres fra, eksempelvis ab fabrik.
 AB 92 (juridisk) står for "almindelige betingelser for leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed".

Det kan også være en forkortelse for:

 Akademisk Boldklub Gladsaxe – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.
 Akademisk Boldklub – en dansk idrætsforening.
 Aarhus Badmintonklub – dansk badmintonklub i Aarhus.
 AB 70 – en dansk fodboldklub under Københavns Boldspil-Union.
 AB 97 – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union.
 Aktiebolag – det svenske ord for aktieselskab
 Stockholms län – bogstav-betegnelsen for Stockholms län
 Alabamin – en kemisk forbindelse
 Asnæs Boldklub – en dansk fodboldklub under Sjællands Boldspil-Union
 AB (work-in-progress) – dokumentarfilm instrueret af Andreas Koefoed og Ivan Fund